Schneckenbächle ist ein Gewässername:

 Schneckenbächle (Blau), linker Zufluss der Blau in Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Schneckenbächle, Name beider Quellbäche der Waldach vor Tumlingen, Gemeinde Waldachtal, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schneckenbach